Радиаль-Кончильяс, также Радиаль-Эрнандес () — населённый пункт сельского типа в юго-западной части Уругвая, в департаменте Колония.

География 
Радиаль-Кончильяс расположен в западной части департамента, примерно в 45 км от административного центра департамента, города Колония-дель-Сакраменто, и в 5 км от деревни Кончильяс. Недалеко от населённого пункта берёт начало ручей Кончильяс. Через Радиал-Кончильяс проходит автомобильная дорога № 21. Абсолютная высота — 82 метра над уровнем моря.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 294 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 План Радиал-Кончильяса

Населённые пункты Уругвая